Tigliani ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Tigliani (* 1951), italienischer Eishockeytorwart
 Romeo Tigliani (1946–2018), italienischer Eishockeytorwart